Elliptio lugubris är en musselart som först beskrevs av I. Lea 1834.  Elliptio lugubris ingår i släktet Elliptio och familjen målarmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Målarmusslor
lugubris